Frear ist der Familienname folgender Personen:

 Donald E. H. Frear (1906–?), US-amerikanischer Pestizidchemiker
 Elliott Frear (* 1990), englischer Fußballspieler
 J. Allen Frear (1903–1993), US-amerikanischer Politiker
 James A. Frear (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Lachlan Frear (* 1996), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Mitchell Frear (* 1993), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Walter F. Frear (1863–1948), US-amerikanischer Politiker